Финал 6-го Кубка Европы по лёгкой атлетике прошёл 13—14 августа 1977 года на Олимпийском стадионе в Хельсинки, столице Финляндии. На старт вышли по 8 сильнейших сборных континента среди мужчин и женщин, отобравшиеся ранее по итогам трёх полуфиналов. На протяжении двух дней участники боролись за командные очки в 20 мужских и 15 женских легкоатлетических дисциплинах.

Финал B состоялся 6—7 августа в шведском Гётеборге (мужчины) и чехословацком Тршинеце (женщины).

На турнире проходил отбор на Кубок мира 1977 года в Дюссельдорфе. Право представлять Европу заслужили по две лучшие команды, ГДР и ФРГ у мужчин и ГДР и СССР у женщин.

В программе Кубков Европы дебютировали две новые дисциплины, бег на 400 метров с барьерами и на 3000 метров у женщин.

Розмари Аккерман из ГДР установила новый мировой рекорд в женском прыжке в высоту — 1,97 м.

Аналогичного достижения добилась её соотечественница Карин Росслей в относительно новой дисциплине, женском беге на 400 метров с барьерами — 55,63.

Трёхкратным победителем соревнований стал восточногерманский спринтер Ойген Рай. На его счету победы на дистанциях 100 (10,12 — национальный рекорд) и 200 метров, а также в эстафете 4×100 метров.

Одни из лучших результатов в мировой истории показали Рольф Байльшмидт в прыжке в высоту (2,31 м, всего на 2 см хуже мирового рекорда) и Рут Фухс в женском метании копья (68,92 м, на 20 см хуже собственного мирового рекорда).

Предварительный раунд 
Соревнования предварительного раунда прошли 25—26 июня в датском Сёллерёде. В полуфинал выходили по три лучшие команды.

Полуфиналы 
Полуфиналы прошли 16—17 июля в греческих Афинах, британском Лондоне и польской Варшаве у мужчин и в румынском Бухаресте, ирландском Дублине и западногерманском Штутгарте у женщин. С 1977 года количество участников каждого полуфинала увеличилось с 6 до 8. В финал A выходили по две лучшие команды за исключением хозяев (Финляндии) и действующих победителей (ГДР у мужчин и женщин), которым место в решающем раунде было гарантировано. Третье, четвёртое и пятое места давали право участвовать в финале B.

Мужчины

Женщины

Финал B 
В 1977 году впервые прошёл финал B — дополнительный утешительный раунд для неудачников полуфиналов. 6—7 августа мужчины в шведском Гётеборге и женщины чехословацком Тршинеце боролись за последнее оставшееся место в финале A.

Финал A 
Мужская сборная СССР впервые опустилась ниже второго места в командном зачёте Кубка Европы, из-за чего не прошла отбор на первый Кубок мира. Победный дубль сделали команды из Восточной Германии: для женщин эта победа стала четвёртой подряд, для мужчин — второй подряд и третьей в сумме.

Командное первенство

Сильнейшие в отдельных видах — мужчины 
Сокращения: WR — мировой рекорд | ER — рекорд Европы | NR — национальный рекорд | CR — рекорд Кубков Европы

 Допинг-пробы финских метателя диска Маркку Туокко и метателя копья Сеппо Ховинена, взятые после окончания соревнований, показали использование запрещённых анаболических стероидов. Спортсмены были пожизненно дисквалифицированы (после апелляции ИААФ уменьшила срок до 18 месяцев), а их результаты на домашнем Кубке Европы 1977 года — аннулированы. Туокко лишился первого места в метании диска (67,06 м), а Ховинен — второго в метании копья (84,06 м).

Сильнейшие в отдельных видах — женщины 

 После окончания соревнований Илона Слупянек из ГДР сдала положительный допинг-тест на анаболические стероиды. Спортсменка была дисквалифицирована на год, а её выступление на Кубке Европы 1977 года, первое место с результатом 21,20 м, было аннулировано.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Кубки Европы по лёгкой атлетике
Август 1977 года
Спорт в Финляндии в 1977 году
Международные спортивные соревнования в Хельсинки
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Финляндии
1977 год в лёгкой атлетике